Ааро́н Абра́мович Ко́лен (1893, Коканд, Ферганская область — 1978, Москва) — советский офтальмолог и педагог. Основатель сибирской школы офтальмологов. Первый заведующий кафедры офтальмологии Новосибирского медицинского института (1937—1943 и 1951—1966). Директор Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца (1944—1951).

Биография 
Родился в 1893 году в Коканде Ферганской области в еврейской семье.

В 1918 году окончил медицинский факультет Казанского университета.

Работал врачом в госпиталях, с 1922 года врач-офтальмолог поликлиники в Гатчине.

С 1924 года ассистент, а с 1928 года — приват-доцент кафедры глазных болезней Государственного института медицинских знаний (ныне Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова).

С 1929 года заведует кафедрой глазных болезней Томского института усовершенствования врачей. В 1931 году переезжает в Новосибирск вместе с ГИДУВом. С 1937 года одновременно заведует кафедрой глазных болезней Новосибирского медицинского института. С 1943 года заместитель директора НГМИ по научной работе.

Аарон Колен принимал активное участие в общественной жизни Новосибирска, неоднократно избирался депутатом городского совета, в 1934—1939 годы был председателем врачебной секции Обкома союза «Медсантруд», в 1960—1970-е годы являлся членом президиума Всесоюзного офтальмологического общества, заместителем Председателя Всероссийского общества офтальмологов.

В 1944 году назначается директором Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

С 1951 по 1966 годы вновь заведует кафедрой глазных болезней Новосибирского медицинского института.

С 1967 года — профессор-консультант Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Под руководством Колена защищено 34 кандидатских, 4 докторских диссертаций. Он является автором 160 статей, популярной монографии «Руководство по пластической хирургии», многотомного руководства по патологии сетчатки глаза.

Работы Колена посвящены, главным образом, пластическим операциям и лечению боевых травм глаза, а также вопросам лечения трахомы. Предложил новые типы пластических операций, в том числе пластику свободным кожно-слизистым лоскутом, одновременное восстановление век и конъюнктивальной полости.

Доктор медицинских наук (1935), профессор (1935).

В 1962 году за ликвидацию трахомы в Новосибирской области был награждён орденом Трудового Красного знамени.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1958). Почётный профессор НГМУ.

Скончался в 1978 году в Москве на 85 году жизни. Похоронен на Головинском кладбище.

Научные труды 
 Руководство по пластической хирургии в области глаза. — Москва, 1950.

Примечания

Литература 
 Вопросы офтальмологии: сборник научных работ, посвящённый 60-летию научно-педагогической, врачебной и общественной деятельности профессора А. А. Колена. Новосибирское книжное издательство, 1958.

Выпускники Казанского университета
Преподаватели Новосибирского медицинского университета
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Заслуженные деятели науки РСФСР
Офтальмологи СССР
Похороненные на Головинском кладбище